Kulal steht für:

 Kulal (Berg), einen Berg in Kenia
 Kuzhal, Doppelrohrblattinstrument der indischen Musik